

Statistiche WTA

Doppio

Sconfitte (1)

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (8)

Doppio

Vittorie (26)

Altri progetti

Collegamenti esterni